В одиночному розряді тенісного турніру East West Bank Classic 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Ліндсі Девенпорт 6-1, 3-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Кім Клейстерс (переможниця)
 Ліндсі Девенпорт (фінал)
 Відсутня
 Ліндсі Девенпорт (півфінал)
 Єлена Докич (2-ге коло)
 Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (3-тє коло)
 Аманда Кетцер (чвертьфінал)

 Олена Дементьєва (2-ге коло)
 Меган Шонессі (3-тє коло)
 Світлана Кузнецова (3-тє коло)
 Елені Даніліду (2-ге коло)
 Олена Бовіна (2-ге коло)
 Марія Шарапова (2-ге коло)
 Александра Стівенсон (2-ге коло)
 Франческа Ск'явоне (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

LA Women's Tennis Championships